Amrit peut désigner :
 amrit ou amrita, un nectar immortel dans les religions dharmiques (Hindouisme) ;
 Amrit, un site archéologique en Syrie.